22-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Балтийского флота — воинское подразделение вооружённых сил  СССР в Великой Отечественной войне.

История 

На вооружении эскадрильи к началу войны состояли самолёты Че-2, базировалась в Вейно, входя в состав 15-го авиационного полка ВВС КБФ

В составе действующей армии во время ВОВ c 22 июня 1941 по 20 октября 1941 года.

C начала войны эскадрилья участвует в боевых действиях, в основном производила разведку Балтийского моря, в частности Финского залива. Более подробных данных о боевом пути эскадрильи не имеется.

С 22 по 27 сентября 1941 года эскадрилья в составе 7 Че-2 передана на Северный флот, где вошла в состав 118-го морского ближнеразведывательного авиационного полка ВВС Северного флота

В составе Балтийского флота официально расформирована 20 октября 1941 года.

Полное наименование 
 
22-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Балтийского флота

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Перечень No.19 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и Ильменского отряда кораблей, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Разведывательные и корректировочные эскадрильи ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Разведывательные и корректировочные части ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Морская авиация СССР во время Великой Отечественной войны
Морская авиация Балтийского флота
Эскадрильи ВМФ СССР